Тобело — многозначный термин.
 Тобело — один из северохальмакерских народов.
 Тобело — язык западно-папуасской группы.